Человек-паук () (Питер Паркер) — популярный персонаж комиксов компании Marvel Comics, супергерой, борющийся с преступностью. Он имеет очень большое количество противников, союзников, а также друзей и коллег в обычной жизни.

Семья и близкие родственники

Девушки

Другие персонажи

Союзники 

 * Фантастическая четвёрка
 * Халк
 Тор
 Человек-лёд
 Человек-муравей
 * Каратель
 * Доктор Стрэндж
 Зверь
 Ник Фьюри
 Соколиный глаз
 * Чёрная кошка
 Оса
 Ночной Змей
 Железный кулак
 Алая ведьма
 Вижен
 Женщина-паук
 Лунный рыцарь
 * Люк Кейдж
 Серебряный Сёрфер
 Чёрная Вдова
 Геркулес
 * Блэйд
 * Серебряный Соболь
 Белая Тигрица
 Нова
 Агент Веном
 * Дэдпул
 * Песочный человек

!Имя
!Примечание
!Дебют
!Статус
|-
 Росомаха 
||Мутант-супергерой, член Люди Икс, не раз помогал Спайди вбою с различными суперзлодеями
||Дебют: Incredible Hulk #181 (1974)
||Жив
|-
| Капитан Америка 
||Супергерой - Символ Америки, Стив Роджерс стал Капитаном Америкой во времена второй мировой войны, позже попал в наше время где присоединился к Мстителям
||Дебют: Captain America Comics # 1 (1941)
||Жив
|-
|Сорвиголова 
||Мэтт Мёрдок ослеп спасая слепого старика из под колёс грузовика, однако химические отходы которые перевозил грузовик, попавшие в глаза Мэтта усилили остальные его чувства. После смерти отца  Мэтт обучался у Стика, который сдалал его отличным бойцом. Сорвиголова поддерживает закон в Адсой Кухне, одном из опаснейших районов Нью-Йорка. Днём он - адвокат, а ночью супергорой.
||Дебют: Daredevil # 1 (1964)
||Жив
|-
|Кардиак 
|антигерой, борец с преступностью и опытный хирург, заменивший своё сердце на механизм, благодаря которому он может направлять энергию в свой посох и стрелять ею.
|Дебют: Amazing Spider-Man #342 (1990)
|Жив
|-
|Соло || Джеймс Борн подобно Каратель ведёт свою борьбу с терроризмом и преступностью. Соло может телепортироваться. Несколько раз помогал Человеку-Пауку, например в битве с Таскмастером и его учениками. Во время гражданской войны выступил на стороне Капитана Америки, а позже во времена тёмного правления сражался с Мечеными. Имеет жену и дочь. 
|Дебют: Web of Spider-man # 13 (1986)
|Жив
|-
|Бродяга || Хоби Браун работал мойщиком окон. Он изобрёл приспособление которое помогло бы ему улучшить свою роботу но начальство не восприняло Хоби всерьёз. Разозлённый Хоби стал суперзлодей про имени Бродяга, однако быстро понял что он не злодей и перешёл на геройский путь. Хоби часто выступал союзником Человека-Паука. Хоби был среди множества героев пожелавших присоединиться к команде Защитников, однако продолжил геройствовать в одиночку. Сражался с такими злодеями как Киллер Шрайк. Когда Питер Паркер вывел "Паркер Индастриз" на мировой уровень, Бродяга стал его доверенным лицом, напарником и даже примерял костюм Человека Паука. Во время "Заговора Клонов" Электро убила Бродяга, но Шакал воскресил (Клонировал) его. Хоби был вынужден служить Шакалу, однако после победы Питера настоящее тело Хоби восстановилось в подвале Шакала.
| Дебют: Amazing Spider-Man # 78 (1969)
|Жив

|-
|Иезекиль Симс
|загадочный человек, имеющий способности, схожие с умениями Человека-паука, но мистического происхождения.
|Дебют: Amazing Spider-Man # 470 (vol 2 # 30) (2001)
|Мёртв
|}

Враги 
За всю историю публикаций Человек-Паук победил множество злодеев, многие из которых были врагами других супергероев. В отличие от многих супергероев, которые имеют только одного заклятого врага, у Человека-Паука их несколько: Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин и Веном, и ведутся споры по поводу, того кто же является наихудшим.

Ссылки 
 Spiderfan.org Character Directory

Списки:Человек-паук
Списки персонажей Marvel Comics